Чемпионат СССР 1955 года в классе «Б» проходил в двух зонах, победитель каждой зоны получал путёвку в класс «А». Эти путёвки получили кишинёвский «Буревестник» и свердловский ОДО.

I зона

II зона

Переходные игры 

«Энергия» (Саратов) — «Торпедо» (Таганрог) — 1:0, 0:4, 2:2, 2:4 д.в.
ДОФ (Севастополь) — «Спартак» (Станислав) — 2:0, 0:2, 0:2.
Команды класса «Б» уступили своё место в чемпионате 1956 года чемпионам своих республик.

В остальных переходных играх команды класса «Б» сохранили за собой право участвовать в первенстве СССР.
«Спартак» (Ташкент) — ОДО (Ташкент) — 6:1, 2:0.
«Урожай» (Алма-Ата) — «Динамо» (Алма-Ата) — 1:0, 3:0.
ОДО (Тбилиси) — «Динамо» (Кутаиси) — 0:0, 0:0, 3:0.
«Спартак» (Вильнюс) — «Лима» (Каунас) — 4:0, 3:2.
«Даугава» (Рига) — «Трудовые резервы» (Рига) — 3:1, 0:0.
«Спартак» (Ереван) — «Химик» (Кировакан) — 4:0, 2:0.
«Динамо» (Таллин) — «Калев» (Таллин) — 3:0, 3:0.

Переходные игры не проводились в Белорусской, Таджикской, Туркменской, Киргизской, Карело-Финской республиках, в Москве и Ленинграде, так как от них в классе «Б» команды не выступали. Не было переходных игр также в Молдавской ССР и Азербайджанской ССР. В Молдавии команда кишиневского «Буревестника» освобождена от игр, как занявшая первое место в зоне класса «Б», а в Азербайджане чемпионом республики являлась команда того же спортивного общества и города, от которого уже участвует в первенстве страны «Нефтяник» (Баку).

Команда города Калининграда (МО) в чемпионате 1956 года не участвовала.
«Локомотив» (Харьков) выбыл из чемпионата СССР, уступив своё место и ведущих игроков «Авангарду» (Xарьков).
«Урожай» (Алма-Ата) переименован в «Кайрат».
На базе «Спартака» (Ташкент) создан «Пахтакор» (Ташкент).

В класс «Б» возвращены команды, игравшие в 1954 году: «Колхозчи» (Ашхабад) прежде называемый «Спартак», «Спартак» (Фрунзе) — прежде «Искра».

От Карело-Финской ССР заявлен ОДО (Петрозаводск), от Таджикской ССР заявлен «Колхозчы» (Сталинабад).

В чемпионат 1956 года включен «Зенит» (Ижевск).

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1955
1955